Михаи́л Ива́нович Пете́лин (род. 7 марта 1937, Горький) — российский физик, лауреат Государственных премий СССР и РФ.

Биография 
Окончил Горьковский университет по специальности радиофизика (1959) и его аспирантуру (1962).

В 1962—1977 инженер, старший научный сотрудник, зав. лабораторией НИРФИ.

В 1977—2002 зав. лабораторией, с 1987 зав. отделом высокочастотной релятивистской электроники ИПФ АН СССР (с 1991 РАН).

С 1962 — ассистент, старший преподаватель, доцент, с 1991 профессор радиофакультета и ВШОПФ ГГУ (ННГУ).

Область научных интересов: микроволновая электроника и электродинамика больших мощностей, физика плазмы, радиолокация, ускорители заряженных частиц.

Соавтор 18 изобретений.

Премии 
 Государственная премия СССР (1967).
 Государственная премия Российской Федерации (2003)

Источники 
 https://web.archive.org/web/20160306070214/http://www.iapras.ru/staff/Petelin1.html

Физики России
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Сотрудники Института прикладной физики РАН